

Населені пункти та їхні частини
 Рушкі — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рушкі — село в гміні Бедльно Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Рушкі — частина села Янув у гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства

Примітки